Момои — фамилия. Известные носители:
 Момои, Сакари— японский долгожитель.
 Момои, Харуко— японская сэйю, певица, продюсер группы Afilia Saga.